Esplanade de La Défense – piazza del quartiere de La Défense a Parigi
Esplanade de La Défense – stazione della metropolitana di Parigi